Pavlovci est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Pavlovci, une localité située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
Pavlovci, une localité située dans la municipalité de Nova Kapela, comitat de Brod-Posavina ;
en Serbie
Pavlovci, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Ruma et dans le district de Syrmie (Srem).